Plaats in Indonesië
 Sitirejo (Klirong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sitirejo (Tambakromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sitirejo (Tunjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sitirejo (Wagir), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java